Mit Mannesmannturm (zeitgenössisch meist Mannesmann-Turm) bezeichnet man mehrere vom Unternehmen Mannesmann errichtete freistehende Stahlfachwerktürme:

Mannesmannturm Remscheid
Mannesmannturm Wien (1955, 150 m, Messegelände)
Mannesmannturm Hannover (1954, 120 m, Messegelände)
Mannesmannturm Düsseldorf (1954, 143 m, Rheinpark)
Mannesmannturm Sao Paulo (1954, 100 m, "Ausstellungsgelände")

Manchmal wurde auch das heutige Vodafone-Hochhaus so genannt.